Miejscowości w USA:
 Rosalia – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman
 Rosalia – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
Gminy w USA:
 Rosalia (ang. Rosalia Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
Artyści:
 Rosalía - hiszpańska piosenkarka, autorka tekstów piosenek, producentka muzyczna i aktorka.